La Bundesautobahn 40, abbreviata anche in BAB 40, è una autostrada tedesca che, proseguendo il percorso dell'autostrada dei Paesi Bassi 67, collega il confine olandese di Venlo con la città di Dortmund.

Corre quasi perfettamente parallela all'autostrada BAB 42, passando per le città di Duisburg ed Essen.

La BAB40 passa attraverso la zona della Ruhr, rendendola una delle autostrade con il maggiore volume di traffico di tutta la Germania. 

Per i primi chilometri fa parte dell'itinerario della strada europea E34.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 040